Tulisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tulisaaret (ö i Södra Savolax, Nyslott), 
 Tulisaaret (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Tulisaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,73, long 28,10), 
 Tulisaaret (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Tulisaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,46, long 27,28), 
 Tulisaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,94, long 27,02), 
 Tulisaaret (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,85, long 27,09), 

Robotskapade Finlandförgreningar